Boyd River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Boyd River (Nymboida River), Nebenfluss des Nymboida River in New South Wales
Boyd River (Wedge River), Nebenfluss des Wedge Rivers in Tasmanien, Australien